Die Spielzeit 1962/63 war die 14. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Auf die Saison 1962/63 wurde die Doppelrunde mit einem Hinspiel und einem Rückspiel eingeführt, wodurch die Teams doppelt so viele Meisterschaftsspiele austragen wie bis anhin.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

9. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1962_1963
Handballsaison 1962/63